Hanna Jazmin Jaff Bosdet (San Diego, 4 november 1986) is televisiepersoonlijkheid, politica, filantroop, mensenrechtenactiviste, conferentiespreekster en actrice. Ze wordt erkend als de eerste Mexicaanse die zich bij de Britse aristocratie heeft aangesloten.

Het vroege leven en onderwijs 
Hanna komt uit Tijuana, maar is geboren in San Diego.

De achternaam van haar vader is Jaff. Een Koerdische naam dat behoort tot de Jaff-stam en bekend is om de politieke betrokkenheid bij de regering van Koerdistan sinds het jaar 1114. Haar betovergrootvader Mohamed Pasha Jaff was een pasja, hij werd in de 18e eeuw door het Ottomaanse rijk benoemd. Ze is een rechtstreekse afstammeling van Lady Adela, Osman Pasha Jaff, Mahmud Pasha Jaff. Jaffs vader is een vastgoedontwikkelaar en bestuurslid van de ‘North Bank Iraq’ en de zoon van Dawood Fattah Al Jaff (ook bekend als Dawood Beg Jaff); de grootste vastgoedeigenaar in Koerdistan en leider van de Jaff-stam. De achternaam van haar moeder is Bosdet; deze naam emigreerde vanuit Engeland naar Mexico. Zij is de achterkleindochter van Carlos Henry Bosdet, die de telefoon in Mexico bracht. Haar moeder is geboren in Mexico.

Jaff heeft haar Bachelor's Degree in Psychologie behaald aan de Universiteit van Californië en haar Master's Degree in Internationale Betrekkingen aan de Harvard University. Ze studeerde ook aan de Columbia University in New York, de ‘Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey’ en in Parijs. In maart 2014 ontving ze van de Claustro Doctoral in Mexico een eredoctoraat voor haar humanitaire werk.

Filantropie en activisme 
Jaff is activiste voor immigranten en vluchtelingen en werkt regelmatig als vrijwilligster in Iraakse vluchtelingenkampen waar ze Engels lesgeeft en duizenden van haar Engelse (studie)boeken aan heeft gedoneerd. Jaff spreekt op internationale conferenties over onderwerpen als mensenrechten, immigranten, vluchtelingen, vrede en het belang van onderwijs, met name voor het vergroten van het bewustzijn en de motivatie. Jaff heeft op meer dan 80 universiteiten, scholen en instellingen wereldwijd gesproken. In 2017 was ze tweemaal een TED-spreker bij TEDx Nishtiman in Erbil, Irak en TEDx Ciudad de Puebla in San Andres Cholula, Mexico.

Jaff heeft de non-profitorganisatie ‘Jaff Foundation for Education’ opgericht op 4 juni 2013. De stichting heeft wereldwijd meer dan 200 liefdadigheidsevenementen georganiseerd, waar meer dan 120.000 mensen profijt van hebben gehad. Hun missie is immigranten, vluchtelingen en minder bedeelden de Engelse taal machtig te maken, het lanceren van niet-discriminerende campagnes en hun aandacht te richten op wereldvrede en onderwijs. Vandaag de dag is de stichting gevestigd in 18 verschillende Mexicaanse staten en zijn er meer dan 7.000 vrijwilligers werkzaam. Jaff is auteur van drie Engelstalige leerboeken voor Spaanstaligen, Purépechataligen (Mexicaanse moedertaal) en Koerdischtaligen. Ze heeft 22.000 van haar Engelse boeken aan immigranten, vluchtelingen en minderbedeelden gedoneerd.

In 2013 organiseerde ze het eerste Koerdische festival in Mexico, welke het grootste was dat ooit werd gehouden buiten Koerdistan en werd bijgewoond door 80.000 mensen in vier dagen.

In 2017 lanceerde Jaff een kledinglijn onder de merknaam We Are One Campaign om de slachtoffers van oorlog in het Midden-Oosten te steunen.

Politieke geschiedenis 
Jaff heeft een aantal politieke rollen bekleed, hieronder staan enkele van haar rollen:

 Ondersecretaris van immigranten bij het Nationaal Uitvoerend Comité van de Institutioneel Revolutionaire Partij.
 Ondersecretaris van Betrekkingen met het maatschappelijk middenveld bij het Nationaal Uitvoerend Comité van de Institutioneel Revolutionaire Partij.
 Nationaal Secretaris-generaal van Revolutionaire Jeugduitdrukking bij de Institutioneel Revolutionaire Partij.
 Kandidaat voor proportionele vertegenwoordiging voor het Federale Congres, Groene Ecologische Partij van Mexico.
 Ambassadeur voor toerisme van de staat Morelos, Mexico.
 Secretaris-generaal voor sociaal beheer van het jongerennetwerk voor Mexico.

Onderscheidingen 
Jaff heeft onderscheidingen ontvangen, waaronder "Ere-vertegenwoordiger van Garmiyan Koerdistan voor Latijns-Amerika". Andere onderscheidingen zijn onder meer:

 "100 Most Powerful Women in Mexico 2019" door Forbes.
 "Ambassadeur van de Vrede" die Tijuana vertegenwoordigt door de Verenigde Naties.
 "Vrouw van het jaar" door de Nationale Vrouwenkamer in Mexico.
 "10 meest krachtige vrouwen in Baja California" door de krant Infobaja.
 "50 meest bewonderenswaardige vrouwen in Mexico" door het tijdschrift Caras.
 "30 onder 30" meest succesvolle Mexicanen door het tijdschrift Entrepreneur.
 "200 Leaders of Tomorrow under 30" door St. Gallen Symposium in Zwitserland.
 "Persoon van het jaar" door de krant El Sol de México.
 "Filantroop van het jaar" door Grupo Sexenio (periode van zes jaar).
 Medaille voor "Academic Excellence" door Claustro Mundial Universitario (World University Committee) in Mexico.

Realitytelevisie 
In augustus 2018 kondigde Netflix aan dat Hanna Jaff een van de negen castleden zou zijn voor de reality-tv-show Made in Mexico. Het wordt uitgezonden in 190 landen en 22 talen. Ze wordt geportretteerd als een gepassioneerde filantroop die de Jaff Foundation leidt. De serie debuteert op 28 september 2018.

Privéleven 
Jaff is verloofd met Harry Roper-Curzon, een Britse aristocraat en erfgenaam van de titel Lord, 22nd Baron of Teynham. Eenmaal geërfd, wordt ze Lady Hanna, barones van Teynham.

Externe link 
  Officiële site

Mexicaans politicus
Mexicaans activist